Velika nagrada Francije 1952 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 6. julija 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| align="right" | 2:14,8
| align="right" |  –
|-
! 2
| 10
|  Nino Farina
| Ferrari
| align="right" | 2:16,2
| align="right" | + 1,4
|-
! 3
| 12
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | 2:17,1
| align="right" | + 2,3
|-
! 4
| 4
|  Jean Behra
| Gordini
| align="right" | 2:19,3
| align="right" | + 4,5
|-
! 5
| 2
|  Robert Manzon
| Gordini
| align="right" | 2:20,4
| align="right" | + 5,6
|-
! 6
| 30
|  Maurice Trintignant
| Simca-Gordini-Gordini
| align="right" | 2:21,6
| align="right" | + 6,8
|-
! 7
| 22
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| align="right" | 2:21,9
| align="right" | + 7,1
|-
! 8
| 6
|  Prince Bira
| Gordini
| align="right" | 2:23,0
| align="right" | + 8,2
|-
! 9
| 14
|  Louis Rosier
| Ferrari
| align="right" | 2:27,0
| align="right" | + 12,2
|-
! 10
| 24
|  Yves Giraud-Cabantous
| HWM-Alta
| align="right" | 2:27,5
| align="right" | + 12,7
|-
! 11
| 16
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| align="right" | 2:28,6
| align="right" | + 13,8
|-
! 12
| 18
|  Harry Schell
| Maserati
| align="right" | 2:29,0
| align="right" | + 14,2
|-
! 13
| 26
|  Peter Whitehead
| Alta
| align="right" | 2:29,5
| align="right" | + 14,7
|-
! 14
| 20
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| align="right" | 2:30,9
| align="right" | + 16,1
|-
! 15
| 42
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| align="right" | 2:32,0
| align="right" | + 17,2
|-
! 16
| 28
|  Philippe Étancelin
| Maserati
| align="right" | 2:33,7
| align="right" | + 18,9
|-
! 17
| 36
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| align="right" | 2:34,6
| align="right" | + 19,8
|-
! 18
| 38
|  Franco Comotti
| Ferrari
| align="right" | 2:36,0
| align="right" | + 21,2
|-
! 19
| 40
|  Piero Carini
| Ferrari
| align="right" | 2:37,7
| align="right" | + 22,9
|-
! 20
| 32
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
| align="right" | 2:39,6
| align="right" | + 24,8
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 77
| 3:00:00
| 1
| 9
|-
! 2
| 10
|  Nino Farina
| Ferrari
| 76
| +1 krog
| 2
| 6
|-
! 3
| 12
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 75
| +2 kroga
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Robert Manzon
| Gordini
| 74
| +3 krogi
| 5
| 3
|-
! 5
| 44
|  Maurice Trintignant
| Simca-Gordini-Gordini
| 72
| +5 krogov
| 6
| 2
|-
! 6
| 22
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 70
| +7 krogov
| 8
|
|-
! 7
| 4
|  Jean Behra
| Gordini
| 70
| +7 krogov
| 4
|
|-
! 8
| 28
|  Philippe Étancelin
| Maserati
| 70
| +7 krogov
| 18
|
|-
! 9
| 20
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 70
| +7 krogov
| 14
|
|-
! 10
| 24
|  Yves Giraud Cabantous
| HWM-Alta
| 68
| +9 krogov
| 10
|
|-
! 11
| 34
|  Rudi Fischer Peter Hirt
| Ferrari
| 66
| +11 krogov
| 17
|
|-
! 12
| 38
|  Franco Comotti
| Ferrari
| 63
| +14 krogi
| 16
|
|-
! Ods
| 6
|  Princ Bira
| Gordini
| 56
| Glavna os
| 7
|
|-
! Ods
| 42
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| 51
| Vžig
| 15
|
|-
! Ods
| 16
|  Toulo de Graffenried Harry Schell
| Maserati
| 34
| Zavore
| 12
|
|-
! Ods
| 26
|  Peter Whitehead
| Alta
| 17
| Sklopka
| 13
|
|-
! Ods
| 14
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 17
| Motor
| 9
|
|-
! Ods
| 32
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
| 15
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 18
|  Harry Schell
| Maserati
| 7
| Menjalnik
| 11
|
|-
! Ods
| 40
|  Piero Carini
| Ferrari
| 2
| Motor
| 19
|
|}

Viri

Formula 1 sezona 1952
1952